Dublul masculin al Campionatului de tenis de la Dubai 2022 are loc în a doua jumătate a lunii februarie 2022. Șaisprezece perechi de jucători s-au înscris în competiția Turneului de tenis de la Dubai care se joacă pe terenuri cu suprafeță dură, în aer liber. Juan Sebastián Cabal și Robert Farah au fost campionii en-titre  dar ei au ales să nu-și apere titlul.

Tim Pütz și Michael Venus au câștigat titlul, învingând în finală perechea Nikola Mektić și Mate Pavić cu scorul de 6–3, 6–7(5–7), [16–14].

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2022
ATP Tour 2022